Виктор Пелевин: Пелевин, Виктор Михайлович (1904—1980) — советский государственный и политический деятель, председатель Ивановского облисполкома (1941—1942).
 Пелевин, Виктор Олегович (род. 1962) — российский писатель.